

Pessoas
 Ernst Kretschmer
 Otto Kretschmer

Outros
 Tim Kretschmer

Desambiguação